Gundersheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Dominicus Gundersheimer (erwähnt 1500–1526), Schweizer Bildhauer 
 Hermann Gundersheimer (1903–2004), deutsch-amerikanischer Kunsthistoriker
 Jos Gundersheimer († 1517), Schweizer Bildhauer und Schreiner
 Werner L. Gundersheimer (* 1937), US-amerikanischer Historiker